Waziri ist der Nachname von:
 Abubakar Waziri (1940–2002), nigerianischer Politiker
 Adamu Waziri (* 1952), nigerianischer Politiker
 Ali Naghi Waziri (1887–1979), iranischer Musiker, Musikwissenschaftler und Komponist
 Farida Waziri (* 1949), nigerianische Politikerin
 Mahmud Waziri, nigerianischer Politiker
 Mallam Adji Waziri, nigrischer Politiker
 Waziri Waziri (* 1971), tansanischer Fußballschiedsrichter
 Yohanna Waziri, nigerianische Leichtathletin (Marathon)

Waziri steht zudem für:
 Wasir, paschtunisches Volk in Wasiristan
 deren Sprache, ein Südostdialekt des Paschtu